Henssen kan som auktorsförkortning betyda:

 Aino Henssen
 Aino Marjatta Henssen

Robotskapade auktorsförkortningar